Гу́цу () — румынско-молдавская фамилия, распространена также на Украине.

 Гуцу, Валентин Ефимович (1942—1998) — советский самбист и дзюдоист.
 Гуцу, Татьяна Константиновна (род. 1976) — советская и украинская гимнастка.

См. также 
 Гуцулы
 Гуцуляк